Hernán Crespo
 José Ángel Crespo Rincón
 Enrique Barón Crespo
 Antoni Crespo
 Iñaki Gastón Crespo
 Alberto Crespo
 Xavier Crespo i Clarà
 Daniel Fernández Crespo
 Joan Crespo Hita
 Ignacio Conte Crespo
 Pablo Crespo
 Clara Segura i Crespo
 Filiberto Crespo Samper
 Vicenta Crespo Domínguez
 Evaristo Crespo Azorín
 María Ángeles Crespo Martínez
 Xavier Crespo i Llobet
 Juan Antonio González Crespo
 El Canalís de Crespo
 Luis Santonja y Crespo
 José Manuel Colmenero Crespo
 Cristóbal Márquez Crespo